Сиала-Моу Силига (; 8 октября 1970, Паго-Паго), более известный как Майти Мо () — самоанский кикбоксер и боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2003 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как К-1, Bellator MMA, Dream, Hero's и др.

Биография 
Сиала-Моу Силига родился 8 октября 1970 года в городе Паго-Паго, Американское Самоа.

Кикбоксинг 
Карьера в профессиональном кикбоксинге началась для Майти Мо с 2004 года, когда он, уже имея в послужном списке несколько побед, присоединился к крупнейшей кикбоксерской организации мира К-1. Одержав победу в Японии, затем боксировал на двух турнирах-четвёрках в Лас-Вегасе: в первом сумел дойти только до стадии полуфиналов, тогда как во втором выиграл у всех троих соперников. В этот период им были побеждены такие известные бойцы как Сергей Гур, Гари Гудридж, Реми Боньяски, Франсуа Бота и др.

В марте 2007 года Майти Мо отметился победой нокаутом над корейским гигантом Чхве Хон Маном, который был выше его на 33 см — на тот момент это был бой с наибольшей разницей в росте между бойцами за всю историю K-1, закончившийся нокаутом. Тем не менее, уже спустя несколько месяцев не турнире K-1 Dynamite этот рекорд побил датский каратист Николас Петтас, нокаутировавший корейца Ким Ён Хёна, который превышал его в росте на 37 см. Майти Мо победил на турнире-восьмёрке в Гонолулу, нокаутировав в финале россиянина Александра Пичкунова, и удостоился права оспорить титул чемпиона K-1 в супертяжёлом весе, который на тот момент принадлежал голландцу Сэмми Схилту, но по итогам трёх раундов уступил ему единогласным судейским решением. Также в 2007 году состоялся матч-реванш с Чхве Хон Маном, тоже закончившийся поражением судейским решением — в ходе поединка Хон Ман свалил Майти Мо ударом ниже пояса, и судьи посчитали это нокдауном, хотя сам боец протестовал против такого решения и считал, что его обокрали.

Дальнейшая карьера Майти Мо складывалась уже не так удачно, он смог выиграть только у троих малоизвестных соперников, тогда как все остальные поединки проиграл, в том числе сделал серию из десяти поражений подряд. Наиболее значимые бои в поздний период — проигрыш нокаутом россиянину Сергею Харитонову и проигрыш техническим нокаутом представителю Латвии Константину Глухову.

Смешанные единоборства 
Майти Мо дебютировал в смешанных единоборствах ещё в 2003 году, однако тогда он решил сконцентрироваться на кикбоксинге и не стал двигаться дальше в этом направлении. Активно выступать в ММА начал только с 2007 года, победив нокаутом корейского дзюдоиста Ким Мин Су. Дрался преимущественно в Японии и США, после трёх побед потерпел поражение от голландца Сэмми Схилта, которому ранее уже проигрывал в кикбоксинге, и от американца Джоша Барнетта — оба поражения сдачей в первых же раундах.

В 2013 году Майти Мо привлёк к себе внимание крупной американской организации Bellator MMA и в короткий промежуток времени одержал здесь две победы, над Дэном Чарльзом и Роном Спарксом. В 2014 году принял участие в десятом сезоне гран-при Bellator тяжёлого веса: на стадии четвертьфиналов прошёл опытного австралийца Питера Грэма, тогда как в полуфинале был остановлен россиянином Александром Волковым — Волков отправил его в нокаут эффектным ударом ногой в голову.

Покинув Bellator, выступал в Европе в менее известных промоушенах, затем в 2015 году подписал контракт с азиатской организацией Road FC, где, в частности, дважды подряд взял верх над корейским борцом Чхве Му Бэ.

Статистика в кикбоксинге

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 12-6
| Гилберт Ивел
| Сдача (рычаг локтя)
| Road FC 47
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:43
| Пекин, Китай
| Стартовый этап гран-при Road FC 2018 в абсолютном весе.
|-
| Победа
| align=center| 12-5
| Дон Гук Ян
| TKO (удары руками)
| Road FC 40
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:27
| Сеул, Южная Корея
| Защитил титул чемпиона Road FC в абсолютном весе.
|-
| Победа
| align=center| 11-5
| Карлос Тойота
| KO (удары руками)
| Road FC 35
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:10
| Сеул, Южная Корея
| Защитил титул чемпиона Road FC в абсолютном весе.
|-
| Победа
| align=center| 10-5
| Чхве Хон Ман
| KO (удар рукой)
| Road FC 33
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:06
| Сеул, Южная Корея
| Выиграл титул чемпиона Road FC в абсолютном весе.
|-
| Победа
| align=center| 9-5
| Мён Хён Ман
| Сдача (болевой шеи)
| Road FC 30
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:12
| Пекин, Китай
| Полуфинал гран-при абсолютного веса
|-
| Победа
| align=center| 8-5
| Чхве Му Бэ
| TKO (удары руками)
| Road FC 27
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:46
| Шанхай, Китай
| Четвертьфинал гран-при абсолютного веса
|-
| Победа
| align=center| 7-5
| Чхве Му Бэ
| KO (удар рукой)
| Road FC 26
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:37
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-5
| Денис Стойнич
| Единогласное решение
| HIT-FC
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Цюрих, Швейцария
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-4
| Александру Лунгу
| TKO (удары руками)
| RXF 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:52
| Бухарест, Румыния
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-3
| Александр Волков
| KO (ногой в голову)
| Bellator 116
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:44
| Темекьюла, США
| Полуфинал 10 сезона гран-при тяжеловесов
|-
| Победа
| align=center| 6-2
| Питер Грэм
| Сдача (кобра)
| Bellator 111
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:31
| Такервилл, США
| Четвертьфинал 10 сезона гран-при тяжеловесов
|-
| Победа
| align=center| 5-2
| Рон Спаркс
| Сдача (американа)
| Bellator 105
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:52
| Рио-Ранчо, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-2
| Дэн Чарльз
| TKO (удары руками)
| Bellator 100
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:26
| Финикс, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-2
| Джош Барнетт
| Сдача (кимура)
| Dream 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:41
| Иокогама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-1
| Сэмми Схилт
| Сдача (треугольник)
| Fields Dynamite!! 2008
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:31
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Рубен Вильяреал
| TKO (удары руками)
| Dynamite!! USA
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:33
| Лос-Анджелес, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Ким Мин Су
| KO (удар рукой)
| HERO’S 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:37
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Марк Смит
| KO (колено в корпус)
| UAGF 4: Ultimate Cage Fighting
| 
| align=center| 2
| 2:36
| Апланд, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Американского Самоа
Кикбоксеры Американского Самоа